Cosme Cosserat – politico francese
 Eugène Cosserat – matematico e astronomo francese, fratello di François
 François Cosserat – ingegnere e matematico francese, fratello di Eugène